Hector Livius Sixma van Heemstra (1877-1933), Nederlands burgemeester
 Hector Livius Sixma van Heemstra (1921-2001), Nederlands burgemeester